«Сладкая сказка» — советский мультфильм, снятый в  году режиссёром Владимиром Дегтярёвым. Один из его познавательных фильмов, адресованных самым маленьким. В весёлой и увлекательной форме рассказывает о кондитерском производстве.

Сюжет 
Главный герой мультфильма — маленький и очень жадный дракончик. Он съел все продукты в своём доме и отправился на день рождения к плюшевому медвежонку. Придя к нему домой самым первым из гостей, Дракоша сразу принялся поедать все сладости Мишутки, даже не подарив ему подарок. Когда дракончик съел всё, что мог, вместе с остальными Мишуткиными гостями (куклой Алёнкой и Щенком) они отправились на кондитерскую фабрику через телевизор.

Там Дракоша совсем потерял контроль над собой и принялся поедать все сладости, но не рассчитал своих сил и попал в чан с шоколадом. Остальные друзья спасли его, несмотря на Дракошину жадность и грубость. После этого Дракоша изменился в лучшую сторону.

Создатели

Факты 
 Музыка из мультфильма в дальнейшем была использована в балете «Чиполлино».

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно выпускался на DVD в сборнике мультфильмов:
 «День Рождения», «Союзмультфильм», дистрибьютор: «Союз».
 В 1990-е годы на аудиокассетах была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстом Александра Пожарова (издание Twic Lyrec).

Литература 
  В том числе «Сладкая сказка» — с. 33.

Примечания

Ссылки 
 
 «Сладкая сказка» в Энциклопедии отечественной мультипликации («Алгоритм», 2006)
 «Сладкая сказка» в Genrikh Sapgir («РГГУ», 2003)
 Песенка дракончика-сладкоежки

Кукольные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Дегтярёва
Мультфильмы по сценариям Генриха Сапгира
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы о драконах